Bookends (album) - album van Simon & Garfunkel
 Bookends (software) - commercieel referentie-management softwarepakket macOS

Zie ook
 Boekend